Ladone  – divinità fluviale della mitologia greca
 Ladone  – Drago della mitologia greca
 Ladone  – fiume del Peloponneso